Змагання з тенісу в парному розряді серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2000 тривали з 20 по 27 вересня в Тенісному центрі NSW в Сіднеї (Австралія). Змагалися 29 пар з 29-ти країн. Кожен НОК міг заявити на турнір не більш як одну пару. Золоті медалі здобули канадійці Себастьян Ларо і Деніел Нестор, перемігши у фіналі чинних олімпійських чемпіонів австралійців Тодда Вудбріджа і Марка Вудфорда. Для канади це була пеша медаль у чоловічому парному розряді. Бронзу здобули іспанці Алекс Корретха і Альберт Коста, перемігши в матчі за третє місце південноафриканців Девіда Адамса і Йона-Лаффні де Яґера.

Формат змагань 

Змагання проходили за нокаут системою з матчем за бронзову медаль. Матчі тривали до двох виграних сетів, за винятком фіналу, що тривав до трьох виграних сетів.

Розклад 

Години вказано за австралійським східним стандартним часом (UTC+10)

Сіяні пари 

Перші три сіяні пари розпочали боротьбу з другого кола.

Учасники

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Примітки

Посилання 
 ITF Olympic Site

чоловічий парний турнір